

Culture et société 
 Le Castelrosso est un fromage traditionnel italien, originaire du Piémont.

Toponyme 

 Castelrosso, nom en italien de Kastellórizo, une île grecque ;
 , une frazione de la commune de Chivasso (province de Turin, Piémont, Italie) ;
 la gare de Castelrosso, une gare ferroviaire de la ligne de Turin à Milan, située à Castelrosso-Torassi, sur le territoire de la commune de Chivasso.